Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

9501–9600. • 9601–9700. • 9701–9800. • 9801–9900. • 9901–10000.

Források
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája